Имангали Джумагалиев (; 1903 год — ?) — председатель колхоза «Кусем» Урдинского района Уральской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Имангали Джумагалиев родился 1903 году в Урдинском районе Уральской области Казахской ССР. Казах.

Трудовую деятельность начал в 1925 году лесником Нарынского хозяйства.

С 1928 года на советской и партийной работе в Урдинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1944 году избран председателем колхоза «Кусем» Урдинского района. В первые послевоенные годы 4-й пятилетки (1946-1950) животноводы колхоза увеличили поголовье общественного скота на 6 тысяч голов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1948 года «за получение высокой продуктивности животноводства в 1947 году, вырастившему при табунном содержании 118 жеребят от 118 кобыл» Джумагалиев Имангали удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

С 1952 года заведовал молочно-товарной фермой колхоза имени Ленина Чапаевского района. Позже возглавлял колхоз имени Чуйкова до ухода на заслуженный отдых в 1958 году.

Ссылки 
Герои Социалистического Труда - казахстанцы / М. О. Джангалин (отв. ред.) и др. - Алма-Ата : Казахстан, 1970. Т.3